Zawody zapaśnicze w ramach Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio odbyły się w dniach 1-7 sierpnia 2021 w hali Makuhari Messe. Podobnie jak w latach poprzednich, mężczyźni będą rywalizowali w stylach klasycznym i wolnym, z kolei kobiety jedynie w stylu wolnym.

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy 

Zapasy na igrzyskach olimpijskich
Zapasy w Japonii
2021 w zapasach